Зиятханов — фамилия.

 Зиятханов, Адиль Хан Абульфат Хан оглы (1870—1957) — азербайджанский политик.
 Зиятханов, Исмаил Хан Абульфат Хан оглы (1867—1920) — российско-азербайджанский политик.
 Зиятханов, Шахверди Хан Абульфат Хан оглы (1869 — 1919) — российский и азербайджанский военный деятель.